Il doppio del torneo di tennis Eurocard Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Sébastien Lareau e Alex O'Brien che hanno battuto in finale Mahesh Bhupathi e Leander Paes 6-3, 3-6, 7-5.

Teste di serie 

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (quarti di finale)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (quarti di finale)
 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (finale)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (secondo turno)

 Ellis Ferreira /  Rick Leach (secondo turno)
 Sandon Stolle /  Cyril Suk (secondo turno)
 Assente
 Donald Johnson /  Francisco Montana (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Eurocard Open 1998